Hyak (gőzhajó, 1892)
 Hyak (gőzhajó, 1909)
 Hyak (település), Washington állam